Crumiro o krumiro puede referirse a:
 Krumiros, los nativos de la Krumiria, una región situada entre Argelia y Túnez;
 Crumiro, sinónimo de esquirol o "revientahuelgas" en el español de Argentina, Chile y Uruguay, utilizado también en italiano con el mismo significado;
 Krumiro (plural italiano Krumiri), un tipo de galleta típico de Casale Monferrato.

Referencias